Charlie Ward (n. 1970), ex-cestista, allenatore di pallacanestro e allenatore di football americano statunitense
 Charlie Ward (n 1995), calciatore inglese
 Charlie Ward, golfista inglese